Сольё () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Монбар. Население кантона на 2006 год составляло 6039 человек.

Код INSEE кантона — 2131. Всего в кантон Сольё входят 14 коммун, из них главной коммуной является Сольё.

Коммуны кантона 

 Шампо-ан-Морван — население 249 чел.
 Жюйене — население 50 чел.
 Ла-Мот-Тернан — население 170 чел.
 Ла-Рош-ан-Брений — население 924 чел.
 Мольфе — население 131 чел.
 Монле-ан-Осуа — население 150 чел.
 Рувре — население 627 чел.
 Сент-Андё — население 124 чел.
 Сен-Дидье — население 205 чел.
 Сен-Жермен-де-Модеон — население 184 чел.
 Сольё — население 2643 чел.
 Сенсе-ле-Рувре — население 120 чел.
 Туази-ла-Бершер — население 291 чел.
 Вилларгуа — население 171 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор